Copenhagen Cup er Danmarks størsta og mest prestigefulde internationale travløb for varmblod. Det er et Gruppe 2-løb, det vil sige et løb af næsthøjeste internationelle klasse. Første udgave af Copenhagen Cup kørtes 1928. Frem til og med 1955 hed løbet: "Internationalt Mesterskab". 

Løbets distance har variereret gennem årene, men siden 1978 er løbet altid kørt over 2011 meter. 

Da Robert Bi vandt 10. maj 2015 var vindertiden 1.10,0. Dette var verdensrekord over travsportens middeldistance. Den tidligere rekorden var 1.10,5 sat af Nahar i 2014. Robert Bi's verdensrekord blev af slået Readly Ekspres 2017.

Vindere 

 World Class Trotting: Copenhagen Cup

Travløb
Etableret i 1928
Travsport i Danmark